Хелм се може односити на:

 Хелм (ветар), локални ветар у Енглеској, Уједињено Краљевство
 Хелм (град), град у Пољској
 Хелм (језеро), језеро у Пољској
 Хелм (Толкин)

Види још 

 Хем (вишезначна одредница)